Умиков — фамилия; имеет женскую форму Умикова.
 Умиков, Захарий Нерсесович (1906—2004) — советский учёный, конструктор, специалист в области практической гидроакустики.
 Умиков, Пётр Иосифович (1838—1904) — грузинский народный писатель, общественный деятель, публицист, собиратель и публикатор грузинского фольклора.